Jáma může být:

 otvor nebo díra v zemském povrchu (často vzniklá lidskou činností)
 šachta v hlubinném dole
 polní krecht
 výkop, příkop, zemní rýha nebo drážka
 silážní jáma
 těžní jáma
 padací jáma
 Ledová jáma – zemská propadlina u obce Horní Blatná
 Mikšova jáma – tůň nacházející se na řece Doubravě v Údolí Doubravy
 potenciálová jáma – odborný fyzikální pojem
 Vlčí jáma – více různých významů (rozcestník)
 Jáma (Mičovice) – místní část obce Mičovice v okrese Prachatice

v kultuře
 Jáma a kyvadlo – klasický horor
 Jáma (film, 2003) – film italského režiséra Gabriela Salvatorese

Podobné významy 

 ulice V jámě v městské části Praha 1 na Novém Městě
 jama (rozcestník)
 Jámy (rozcestník)

Externí odkazy